French Open 2014 byl 113. ročník druhého tenisového grandslamu sezóny, konaný v rozmezí 25. května až 8. června 2014. Představoval jediný major hraný na antukovém povrchu, když probíhal na otevřených dvorcích Stade Roland-Garros v 16. městském obvodu francouzské metropole Paříži.

Turnaj organizovaly Mezinárodní tenisová federace a francouzský tenisový svaz Fédération Française de tennis. Řadil se do profesionálního okruhu mužů ATP World Tour 2014 a žen WTA Tour 2014. Vítězové, vyjma soutěže smíšené čtyřhry, si do žebříčků připsali dva tisíce bodů.

Singlové tituly obhajovali aktuální světové jedničky, rekordman s počtem osmi vítězství Rafael Nadal ze Španělska, který opět triumfoval a dvojnásobná šampiónka Serena Williamsová, reprezentantka Spojených států, jež vypadla ve druhém kole.

113. ročník 

113. ročník se odehrával na osmihektarovém areálu Stade Roland-Garros v Paříži. Premiérový ročník se na tomto místě uskutečnil v roce 1928.

Tenisté bojovali o tituly v soutěžích mužských a ženských dvouher i čtyřher, smíšené čtyřhry, dvouhry a čtyřhry juniorů a juniorek do 18 let v kategorii Grade A, a také dvouhry a čtyřhry vozíčkářů v rámci okruhu handikapovaných UNIQLO Tour, turnaje zařazeného do kategorie Grand Slamu. V areálu s více než dvaceti antukovými dvorci se rozhodující utkání závěrečné fáze odehrály na třech hlavních stadionech, kterými byly Court Philippe Chatrier, Court Suzanne Lenglen a Court 1.

Soutěže dvouher 
Poprvé v historii pařížského grandslamu vypadli úřadující šampióni dvouher z Australian Open již v prvním kole. Současně se jednalo o vůbec první prohru obou vítězů předchozího odehraného Grand Slamu na navazujícím majoru v celé historii tenisu, tedy od roku 1877, kdy se uskutečnil premiérový ročník Wimbledonu. Turnajová trojka Stanislas Wawrinka podlehl v pondělí Španělu Guillermu Garcíovi Lópezovi a Číňanka Li Na skončila v úterním duelu na raketě francouzské hráčky Kristiny Mladenovicové. 

Poprvé v otevřené éře tenisu vypadly dvě nejvýše nasazené hráčky dvouhry grandslamového turnaje v úvodních dvou kolech. Druhá nasazená Li Na vypadla v prvním kole a americká světová jednička Serena Williamsová pak nestačila ve druhé fázi na Španělku Garbiñe Muguruzaovou, když v každém setu dokázala uhrát jen dva gamy. Stejně tak, po vyřazení turnajové trojky Agnieszky Radwańské ve třetím kole s Ajlou Tomljanovićovou, došlo poprvé v open éře k vypadnutí tří nejvýše nasazených v úvodních třech kolech Grand Slamu.

Nejdelší utkání sehráli v prvním kole mužské dvouhry argentinský kvalifikant a 143. hráč žebříčku Facundo Bagnis se zkušeným 33letým Francouzem Julienem Benneteauem, pro něhož to byla třináctá účast na Roland Garros. Argentinec zaznamenal největší výhru své kariéry, když soupeře zdolal po setech 6–1, 6–2, 1–6, 3–6 a 18–16. V hlavní soutěži Grand Slamu zažíval debut a v pátém setu odvrátil několik mečbolů. Celé utkání trvalo 4.27 hodin, z toho rozhodující sada byla delší než součet všech čtyř předešlých, když její doba činila 2.24 hodiny. Odehráno v ní bylo 34 gamů, čímž vyrovnala rekord otevřené éry French Open v nejvyšším počtu her rozhodujícího dějství.

Němka Julia Görgesová vstoupila do turnaje s novou technologií tzv. „chytrou raketou“ Babolatu, která obsahovala v držadle čip. Ten v průběhu zápasu zaznamenával data o úderech – sílu, směr, stranu, lokalizaci místa odehrání v hlavě rakety, jež lze následně analyzovat v počítači. Po prvním kole hráčka o raketě uvedla: „Vypadá úplně stejně, jen uvnitř sbírá data, se kterými pak můžeme dělat spoustu úžasných věcí.“

První nasazený Rafael Nadal osmifinálovou výhrou nad Srbem Dušanem Lajovićem překonal vlastní rekord pařížského grandslamu, když zaznamenal 32. vítězný zápas bez přerušení. Celkově se jednalo o jeho 63. výhru v singlové soutěži na pařížské antuce. Tuto šňůru pak do konce turnaje prodloužil o tři utkání. 

Ve finále mužské dvouhry druhý nasazený Novak Djoković vyzval jednoho z největších rivalů na okruhu, úřadujícího prvního hráče světa Rafaela Nadala, s nímž v roce 2012 v posledním zápase turnaje prohrál. Duel byl také kláním, kdo bude po French Open figurovat na čele žebříčku ATP. Přes ztrátu úvodní sady dovedl Španěl zápas k vítěznému konci, když získal zbylé tři dějství. Při první mečbolové příležitosti soupeře zakončil Djoković duel dvojchybou. Poměrem 3–6, 7–5, 6–2 a 6–4 si manacorský rodák připsal rekordní devátý Pohár mušketýrů pro šampióna Roland Garros a celkově 14. grandslamovou trofej, čímž se v historických tabulkách dotáhl na druhou pozici Američana Peta Samprase. Svou kladnou bilanci vzájemných zápasů vůči Srbovi zvýšil na 23:19.

Od svého prvního startu na pařížském majoru v roce 2005 Nadal prohrál během deseti ročníků jediný zápas v osmifinále 2009 se Švédem Robinem Söderlingem a všech 66 zbylých klání vyhrál. Stal se prvním mužem historie tenisu, jenž dokázal jediný Grand Slam vyhrát devětkrát. V ženském singlu pak zvítězila vícekrát pouze Margaret Smithová-Courtová, jež jedenáctkrát triumfovala na Australian Open a Martina Navrátilová si připsala stejný počet devíti trofejí z Wimbledonu. Pohár Španělovi předala švédská legenda a šestinásobný šampión z pařížské antuky Björn Borg. Při ceremoniálu Nadal uvedl: „Je to den plný emocí. Tenis mi dnes vrátil, co mi vzal v Austrálii. Novak je velký soupeř. Je mi ho líto, ale věřím, že tenhle turnaj jednou vyhraje.“

Turnajová sedmička Maria Šarapovová se do finále probojovala potřetí v řadě, což se naposledy předtím podařilo v letech 2005–2007 Belgičance Justine Heninové, a v otevřené éře tenisu pak dalším šesti hráčkám. Po semifinálovém vítězství nad 20letou Kanaďankou Eugenií Bouchardovou prodloužila šňůru neporazitelnosti ve třísetových utkáních na 19 zápasů. Premiérové grandslamové finále kariéry odehrála Simona Halepová, která se stala první Rumunkou ve finále pařížského majoru od roku 1980, kdy v boji o titul neuspěla Virginia Ruziciová. Ta byla jedinou rumunskou šampiónkou soutěže ženského singlu na Roland Garros, když si trofej odvezla v roce 1978. Úspěšnou sobotu ruského tenisu dovršili trofejemi z dvouhry juniorů Andrej Rubljov a dvouhry juniorek Darja Kasatkinová.

Šarapovová získala, po roce 2012, druhý titul z Roland Garros a celkově pátou grandslamovou trofej. Sérii neporazitelnosti ve třísetových duelech prodloužila na 20 zápasů. Po triumfu ji pohár Suzanne Lenglenové předala rekordmanka v počtu sedmi titulů z French Open – americká legenda Chris Evertová, a uvedla: „Bylo to nejtěžší grandslamové finále, které jsem kdy hrála. Simona byla neuvěřitelná.“

Soutěže čtyřher 

Po vyřazení českého páru tvořeného Lucií Šafářovou a Andreou Hlaváčkovou v prvním kole ženské čtyřhry, oznámily hráčky ukončení téměř půlroční spolupráce a rozpad dvojice. Hlaváčková vyjádřila záměr v další části sezóny nastupovat po boku Číňanky Ťie Čengové a dodala: „Domluvily jsme se, že zkusíme hrát každá s někým jiným. Dohromady nám to prostě nepsalo, jak by mělo. I když jsme hrály dobře. Je nám to líto, ale je to rozumné rozhodnutí“. 

Ženskou deblovou soutěž ovládla nejlepší dvojice světa složená z čínské světové jedničky Šuaj Pchengové a tchajwanské druhé hráčky žebříčku Su-wej Sieové. Ve finále porazily druhý pár světa Saru Erraniovou s Robertou Vinciovou z Itálie po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–1. Poprvé v historii tak tuto soutěž na pařížském majoru vyhrála dvojice Asiatek. Jedinou asijskou vítězkou do té doby byla Japonka Ai Sugijamová, která roku 2003 triumfovala s belgickou hráčkou Kim Clijstersovou.

Poražené Italky vstoupily do zápasu lépe, když se ujaly vedení 3–1 na gamy. Erraniová si však následně prohrála třikrát podání. V druhé sadě šly do vedení italské vítězky z Roland Garros 2012 poměrem her 1–0. Poté však ztratily všech šest dalších gamů a dominantní hra Asiatek znamenala vyhraný duel.

Vítězové 
V mužské dvouhře získal rekordní devátý titul španělský první hráč žebříčku Rafael Nadal, jenž se stal prvním mužem historie, který vyhrál jediný Grand Slam devětkrát. Celkově pro něj triumf představoval čtrnáctý titul z majoru.

Ženskou dvouhru vyhrála ruská světová osmička Maria Šarapovová. Jednalo se o její druhý titul z pařížského grandslamu (první: 2012) a celkově pátou kariérní trofej v této tenisové kategorii.

V mužské čtyřhře zvítězil po třiceti letech francouzský pár, když soutěž překvapivě opanovali jedenáctí nasazení Julien Benneteau a Édouard Roger-Vasselin. Pro oba se jednalo o premiérové grandslamové finále i titul. Navázali tak na krajany Henriho Leconta a Yannicka Noaha, kteří Roland Garros vyhráli v roce 1984.

Ženskou čtyřhru poprvé v historii turnaje opanoval asijský pár složený z nejvýše nasazených, Číňanky Šuaj Pchengové a Tchajwanky Su-wej Sieové. Obě šampiónky získaly druhý grandslamový titul, když společně již vyhrály Wimbledon 2013. Pchengová na okruhu WTA Tour získala čtvrtou trofej v probíhající sezóně a celkově šestnáctou deblovou v kariéře. Pro Sieovou to bylo třetí turnajové vítězství v sezóně 2014 a úhrnem sedmnáctý turnajový triumf z ženského debla.

Soutěž smíšené čtyřhry poprvé vyhrála německo-nizozemská dvojice Anna-Lena Grönefeldová a Jean-Julien Rojer. Rojer vybojoval premiérový grandslamový titul kariéry. Grönefeldová si připsala druhou trofej ze smíšené čtyřhry, když na první dosáhla ve Wimbledonu 2009. Pařížský triumf zaznamenala den po 29. narozeninách a k výhře dodala: „Rozhodli jsme se na poslední chvíli hrát spolu, ale klaplo to náramně.“

Galerie vítězů

Statistiky 
 Nejvíce es:  Milos Raonic – 93 /  Lucie Šafářová a  Maria Šarapovová – 21;
 Nejrychlejší podání:  Albano Olivetti – 228 km/h /  Sabine Lisická – 196 km/h;
 Nejvíce dvojchyb:  Jerzy Janowicz – 31 /  Maria Šarapovová – 43;
 Nejlepší procentuální úspěšnost prvního podání:  Carlos Berlocq – 79 % /  Sara Erraniová – 86 %
 Nejvíce proměněných brejkbolů:  Rafael Nadal – 45 /  Maria Šarapovová – 40
 Nejdelší výměny:
 Nejdelší mužská výměna trvala 36 míčů a byla odehrána ve třetím kole mezi Gaëlem Monfilsem a Fabiem Fogninim za stavu 5–7, 1–0 a 15–15 z pohledu Monfilse, který ji vyhrál.
 Nejdelší ženská výměna trvala 30 míčů a byla odehrána mezi Andreou Petkovicovou a Stefanií Vögeleovou ve druhém kole za stavu 6–2, 4–4 a výhoda Vögeleová, která ji také vyhrála.

Dotace turnaje 
Celkový rozpočet French Open 2014 byl proti předešlému ročníku navýšen o téměř tři miliony eur a dosahuje výše 25 018 900 eur.

Body do žebříčků ATP a WTA

Dospělí

Junioři

Vozíčkáři

Odhlášení tenisté

Muži

Ženy

Dospělí

Dvouhra mužů

Dvouhra žen

Čtyřhra mužů 

| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3=

| RD1-seed3=3
| RD1-team3= Jaroslava Švedovová  Bruno Soares
| RD1-score3-1=6| RD1-score3-2=1
| RD1-score3-3=10| RD1-seed4=5
| RD1-team4= Kristina Mladenovicová  Daniel Nestor
| RD1-score4-1=3
| RD1-score4-2=6| RD1-score4-3=3

| RD1-seed5=WC
| RD1-team5= Alizé Cornetová  Jonathan Eysseric
| RD1-score5-1=4
| RD1-score5-2=3
| RD1-score5-3=
| RD1-seed6=
| RD1-team6= Tímea Babosová  Eric Butorac
| RD1-score6-1=6
| RD1-score6-2=6
| RD1-score6-3=

| RD1-seed7=8
| RD1-team7= Julia Görgesová  Nenad Zimonjić
| RD1-score7-1=2
| RD1-score7-2=6| RD1-score7-3=10| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Katarina Srebotniková  Rohan Bopanna
| RD1-score8-1=6| RD1-score8-2=4
| RD1-score8-3=5

| RD2-seed1=
| RD2-team1=

 Dvouhra vozíčkářek 

{{Pavouk 2-3
| RD1=Finále| RD1-seed1=1
| RD1-team1=

 Čtyřhra vozíčkářů 

 Čtyřhra vozíčkářek 

{{Pavouk 2-3
| RD1=Finále| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Jiske Griffioenová  Aniek van Kootová
| RD1-score1-1=63
| RD1-score1-2=6'''
| RD1-score1-3=[8]
| RD1-seed2=2
| RD1-team2=

Divoké karty 
Následující tenisté obdrželi divokou kartu do hlavních soutěží. Divoké karty pro zástupce australského a amerického tenisu v singlových soutěžích byly přiděleny v rámci reciproční dohody tří grandslamů Roland Garros, Australian Open a US Open.

Smíšená čtyřhra 
  Julie Coinová /  Nicolas Mahut
  Alizé Cornetová /  Jonathan Eysseric
  Stéphanie Foretzová Gaconová /  Édouard Roger-Vasselin
  Amandine Hesseová /  Michaël Llodra
  Mathilde Johanssonová /  Adrian Mannarino
  Alizé Limová /  Jérémy Chardy

Kvalifikanti 
Následující tenisté postoupili do hlavních soutěží z kvalifikací.

Reference

Externí odkazy 
 

 
ATP World Tour 2014
WTA Tour 2014